Stübler ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Stübler (* 1938), deutscher Historiker und Germanist
 Eugen Stübler (1873–1930), deutscher Mathematiker und Ingenieurwissenschaftler
 Ewald Stübler (1881–1945), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Otto Stübler (1901–1986), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher